Sevojno (ćirilično Севојно)  gradsko naselje u općini Užice u Republici Srbiji. Nalazi se u Središnjoj Srbiji i spada u Zlatiborski okrug.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u naselju živi 7.445 stanovnika.

Šport 
FK Sevojno, nogometni klub

Izvor

Vanjske poveznice 

 Satelitska snimka naselja

Naselja u Srbiji
Naseljena mjesta u Zlatiborskom upravnom okrugu
Zlatiborski okrug